Hochfelden (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Kanton Hochfelden, een kanton van het Franse departement Bas-Rhin
Hochfelden (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich